Ово је комплетна дискографија поп певачице Кристине Агилере.

Албуми 

Само у САД-у Кристина је продала преко 16 милиона плоча, а широм свијета преко 30 милиона.

Студијски Албуми

Компилацијски Албуми

Албуми на шпанском језику

Празнични албуми

Синглови

Синглови на шпанском језику

Промо синглови 
 2001: "Christmas Time" (САД)
 2004: "Infatuation" (Шпанија)
 2004: "Hello" (Европа)

Референце 

Кристина Агилера
Кристина Агилера
Кристина Агилера